річка без назви — річка в Україні у Нікольському районі Донецької області. Ліва притока річки Кальця (басейн Азовського моря).

Опис 
Довжина річка приблизно 12,33 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 7,63 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,62. Формується багатьма балками та загатами.

Розташування 
Бере початок на північно-східній стороні від села Новогригорівки. Спочатку тече переважно на північний схід понад селом Новоянисоль, далі тече переважно на південний схід через село Криничне і впадає в річку Калець, праву притоку річки Кальчика.

Цікаві факти 
 Річку у верхів'ї перетинає автошлях  (автомобільний шлях територіального значення у Донецькій та Запорізькій областях. Пролягає територією Волноваського, Пологівського та Маріупольського районів через Багатир — Велику Новосілку — Нікольське. Загальна довжина — 118,8 км.).
 У XX столітті на річці існували водокачки, турбаза, молочно-, вівце-тваринні ферми (МТФ, ВТФ), газгольдери та декілька газових свердловин.
 На правому березі річки між селами Новоянисоль та Криничне розташований недіючий кварцовий кар'єр.

Примітки 

Малі річки України
Річки Донецької області
Річки Маріупольського району
Статті про річки Донецької області без зображення в картці
Річки України без назви